

Cinema
Raw - Una cruda verità (Grave) – film del 2016 diretto da Julia Ducournau

Musica
 Grave – indicazione di tempo
 Suono grave – suono con una frequenza bassa
 Registro grave – registro musicale, strumentale o vocale
 Grave – gruppo musicale svedese

Linguistica
 Grave – tipo di accento

Geografia
 Grave – comune olandese
 Grave – comune francese

Geologia
 Grave – tipo di grotta

Fisica
 Grave – corpo

Pagine correlate
Graves

Altri progetti